Champignelles es una localidad y comuna francesa situada en la región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Auxerre y cantón de Bléneau.

Demografía

Véase también 
Comunas de Yonne
Antiguas comunas de Yonne

Referencias

Enlaces externos 
 Champignelles en el sitio web del INSEE (en francés)
 Información sobre Champignelles en Annuaire Mairie (en francés)
 Situación de Champignelles en un mapa de Francia y de comunas limítrofes (en francés)
 Plano de Champignelles en Mapquest (en inglés)
 Elecciones municipales de 2008 (en francés)

Localidades de Yonne